Schloss Langenau
 Schloss Langenau (Rheinland) bei Obernhof
 Schloss Langenau (Schlesien) bei Jeżów Sudecki, Polen
Siehe auch:
 Schloss Albeck (Langenau)
 Burg Langenau